Van Vooren ist eine oft verwendete, aber nicht korrekte Schreibweise für die Firma: 

 Carrosserie Vanvooren (1910–1950), französischer Karosseriebauer aus Courbevoie bei Paris

Van Vooren ist der Familienname folgender Personen:

 Monique van Vooren (1927–2020), belgische Film- und Fernsehschauspielerin
 Steven Van Vooren (* 1986), belgischer Straßenradrennfahrer